El Campionat del món d'escacs (FIDE) de 1998 es disputà entre el Campió del món de la FIDE, Anatoli Kàrpov i l'aspirant Vishwanathan Anand. El matx final es va celebrar entre el 2 de gener i el 9 de gener de 1998 a Lausanne, Suïssa. L'aspirant va sortir d'un torneig celebrat a Groningen, Països Baixos, entre el 9 de desembre i el 30 de desembre de 1997. Després que el matx acabés en empat, en Kàrpov va guanyar el desempat a partides ràpides, esdevenint així el nou Campió del món de la FIDE de 1998.

Nou format del Campionat del món

Antecedents 
De 1948 a 1993, el Campionat del món havia estat administrat per la FIDE. El 1993, el Campió del món Garri Kaspàrov es va separar de la FIDE, i va formar una organització rival, la Professional Chess Association. La FIDE va desposseir en Kaspàrov del seu títol, de manera que a partir d'aquell moment hi havia dos campionats rivals: el títol de la FIDE, ostentat per Anatoli Kàrpov, i el títol de la PCA (o "clàssic"), en mans de Kaspàrov. Kàrpov i Kaspàrov havien defensat amb èxit els seus títols en el Campionat del món d'escacs de 1996 (FIDE) i Campionat del món d'escacs de 1995 (clàssic), respectivament.

Des de 1948 fins a 1996, el Campionat del món havia seguit un patró similar: una sèrie de torneigs classificatoris i matxs se celebraven durant més d'un any, culminant en el Torneig de Candidats. El guanyador del torneig de Candidats era el reptador oficial al títol mundial i havia de disputar-se el títol contra el campió regnant en un matx pel Campionat del món. (El cicle de 1996 va ser una excepció, ja que el Campió del món havia de participar en el Torneig de Candidats com a cap de sèrie, classificat directament per les semifinals.)

El 1997, el president de la FIDE Kirsan Iliumjínov proposà una estructura completament nova: un torneig d'eliminatòries, que consisteix en mats de dues partides (algunes més en les rondes finals), i desempats dirimits amb escacs ràpids i escacs llampec si calgués. Aquest format s'havia fet abans en torneigs, però mai a nivell de Campionat del món.

A més, el nou format va ser proposat per Iliumjínov com una forma d'unificar els dos títols mundials rivals: per això, el campió de la FIDE Anatoli Kàrpov i el campió de la PCA Garri Kaspàrov estaven directament classificats per les semifinals.

En Kaspàrov no va voler defensar el seu títol en aquestes condicions i va declinar la invitació. El format va ser modificat per tal el campió de la FIDE Kàrpov entrés directament a la final.

Controvèrsies 
Els avantatges del nou format eren:
 S'evitava un cicle llarg, i tot acabaria en un mes aproximadament. Tot es podia fer en una sola seu, sense els problemes de programació que s'havien patit en alguns cicles de campionats anteriors. Cada ronda es podria jugar en 3 dies (un dia per cada partida a control de temps normal, i un pels desempats).
 Hi poden participar més jugadors (fins a 128).
 No hi ha cap privilegi especial per al campió regnant o per jugadors preclassificats (tot i que se'n van conservar alguns en els primers campionats, però foren eliminats totalment més endavant).

Els seus opositors destacaren també alguns desavantatges del format:
 Matxs molt curts (només dues partides en les primeres rondes) deixen massa marge a la sort - el jugador més fort podria cometre una errada en una partida, i seria molt difícil que es recuperés d'un mal començament. (Anteriorment, molts dels matxs de Candidats els havia acabat guanyant el jugador que es va recuperar d'un mal començament).
 Els playoffs a ràpides també deixen massa marge a la sort: la força en ràpides no és la mateixa que la força en els escacs amb controls de temps normal.
 Aquests dos primers punts, en conjunt, significaven que hi havia una possibilitat molt alta que el millor jugador no guanyés, o fins i tot que un complet desconegut pogués guanyar.
 Algunes persones consideraven que la tradició que el campió regnant entrés directament a la final havia de ser preservada, de tal manera que un nou campió només pot ser-ho en derrotar el campió regnant.

Jugadors destacats que no hi participaren 
 Garri Kaspàrov va dir que no volia defensar el seu títol amb aquestes regles, i va declinar la seva participació.
 Vladímir Kràmnik va declinar jugar en protesta per la inclusió directa d'Anatoli Kàrpov a la final.

Matx final pel Campionat del món 

El matx es jugà al millor de sis partides, comptant un punt per les victòries, ½ per les taules i 0 per les derrotes, i acabaria quan un jugador arribés a 3½ punts. Si el matx acabés en un empat 3 a 3, es jugarien mini-matxs de dues partides ràpides fins que un jugador guanyés un mini-matx.

Participants 
Tots els jugadors són Grans Mestres llevat que s'indiqui el contrari.

 Vladímir Kràmnik¹ (Rússia), 2770
 Viswanathan Anand (Índia), 2765
 Anatoli Kàrpov (Rússia), 2745
 Vesselín Topàlov (Bulgària), 2745
 Vassil Ivantxuk (Ucraïna), 2725
 Aleksandr Beliavski (Eslovènia), 2710
 Aleksei Xírov (Espanya), 2700
 Borís Guélfand (Bielorússia), 2695
 Michael Adams (Anglaterra), 2680
 Valery Salov (Rússia), 2680
 Ievgueni Baréiev (Rússia), 2670
 Kiril Gueorguiev (Bulgària), 2670
 Judit Polgár (Hongria), 2670
 Matthew Sadler (Anglaterra), 2665
 Vladímir Akopian (Armènia), 2660
 Aleksej Alexandrov (Bielorússia), 2660
 Joël Lautier (França), 2660
 Nigel Short (Anglaterra), 2660
 Piotr Svídler (Rússia), 2660
 Aleksandr Khalifman (Rússia), 2655
 Loek van Wely (Països Baixos), 2655
 Zurab Azmaiparaixvili (Geòrgia), 2650
 Serguei Rublevski (Rússia), 2650
 Alex Yermolinsky (USA), 2650
 Michal Krasenkov (Polònia), 2645
 Lembit Oll (Estònia), 2645
 Eduardas Rozentalis (Lituània), 2645
 Ulf Andersson (Suècia), 2640
 Aleksandr Txernín (Hongria), 2640
 Aleksei Dréiev (Rússia), 2640
 Rafael Vaganian (Armènia), 2640
 Arthur Iussúpov (Alemanya), 2640
 Péter Lékó (Hongria), 2635
 Vadim Milov (Suïssa), 2635
 Ivan Sokolov (Bòsnia i Hercegovina), 2635
 Vadim Zviàguintsev (Rússia), 2635
 Predrag Nikolić (Bòsnia i Hercegovina), 2630
 Jeroen Piket (Països Baixos), 2630
 Yasser Seirawan (USA), 2630
 Guiorgui Guiorgadze (Geòrgia), 2625
 Julio Granda (Perú), 2625
 Jan Timman (Països Baixos), 2625
 Zoltan Almasi (Hongria), 2615
 Boris Alterman (Israel), 2615
 Volodímir Malaniuk (Ucraïna), 2615
 Vladislav Tkatxov (Kazakhstan), 2615
 Utut Adianto (Indonèsia), 2610
 Jaan Ehlvest (Estònia), 2610
 Víktor Kortxnoi (Suïssa), 2610
 Lajos Portisch (Hongria), 2610

 Jóhann Hjartarson (Islàndia), 2605
 Zbyněk Hráček (República Txeca), 2605
 Friso Nijboer (Països Baixos), 2605
 Curt Hansen (Dinamarca), 2600
 Grigory Kaidanov (USA), 2600
 Ivan Morovic (Xile), 2600
 Gilberto Milos (Brasil), 2590
 Aleksandr Morozévitx (Rússia), 2590
 Emil Sutovsky (Israel), 2590
 Serguei Tiviàkov (Rússia), 2590
 Victor Bologan (Moldàvia), 2585
 Miquel Illescas (Catalunya), 2585
 Vasilios Kotronias (Grècia), 2585
 Alexander Nenashev (Rússia), 2585
 Andrei Sokolov (Rússia), 2585
 Joel Benjamin (USA), 2580
 Borís Gulko (USA), 2580
 Kevin Spraggett (Canadà), 2575
 Vladímir Iepixin (Rússia), 2570
 Stefan Kindermann (Alemanya), 2570
 Konstantin Lerner (Ucraïna), 2560
 Margeir Petursson (Islàndia), 2555
 Paul van der Sterren (Països Baixos), 2555
 Larry Christiansen (USA), 2550
 Andrei Istrăţescu (Romania), 2550
 Roman Slobodjan (Alemanya), 2550
 Aixot Anastassian (Armènia), 2545
 Étienne Bacrot (França), 2545
 Bojan Kurajica (Bòsnia i Hercegovina), 2545
 Alexander Fominyh (Rússia), 2535
 Hichem Hamdouchi (Marroc), 2535
 Peng Xiaomin (Xina), 2530
 Peter Wells (Anglaterra), 2530
 Gilberto Hernandez (Mèxic), 2525
 Thomas Luther (Alemanya), 2525
 John van der Wiel (Països Baixos), 2525
 Wang Zili (Xina), 2520
 Dibyendu Barua (Índia), 2515
 Sarunas Sulskis (Lituània), 2510
 Ígor Glek (Rússia), 2505
 Igor Miladinović (Grècia), 2500
 Tal Shaked (USA), 2500, MI
 Niaz Murshed (Bangladesh), 2490
 Gildardo Garcia (Colòmbia), 2480
 Vassili Smislov (Rússia), 2480
 Helgi Gretarsson (Islàndia), 2475
 Esam Mohammed² (Egipte), 2460, MI
 Hendrik Hoeksema (Països Baixos), 2400, MI
 Watu Kobese (Sud-àfrica), 2315, MI
 Alexander Umgaev (Rússia), sense rànquing ni títol

¹ En Kràmnik va declinar de participar dient que l'entrada de Kàrpov directament a la final era inacceptable.

² Mohammed no es va presentar al torneig.

Garri Kaspàrov, Gata Kamsky, i Zsuzsa Polgár varen declinar d'antuvi la seva participació.

Resultats, rondes 5–7

Resultats, rondes 1-4

Secció 1

Secció 2

Secció 3

Secció 4

Secció 5

Secció 6

Secció 7

Secció 8

Referències

Enllaços externs 
 
 
 

1998 FIDE
Escacs
Escacs
Competicions d'escacs als Països Baixos
Competicions d'escacs a Suïssa
1998